Йен ( или ) — фамилия. Известные носители:
 Йен, Зигмунд (1937—2019) — первый и единственный лётчик-космонавт ГДР.
 Йен, Феликс (род. 1994) — немецкий DJ.
  — немецкий переводчик.
 Йен - имя сына Фалека (сына Евера), упоминаемое армянскими историками.

Другое 
 Йен — сокращённое имя Йеннифэр из Венгерберга, одного из главных персонажей саги о Ведьмаке Анджея Сапковского.

См. также 
  — французский топоним.
 Ен — один из двух высших богов-демиургов в коми мифологии.
 Иена — денежная единица Японии.